Die Liste der Erzbischöfe und Bischöfe von Bamberg enthält die chronologische Abfolge der Bischöfe seit der Gründung des Bistums Bamberg von 1007 bis 1303. Nach 1303 waren die Bischöfe zugleich Fürstbischöfe über das Hochstift Bamberg. Am 29. September 1802 erfolgte die Besetzung des Hochstifts Bamberg durch bayerische Truppen und infolge kam es zum erzwungenen Rücktritt von Christoph Franz von Buseck, er war somit der letzte Fürstbischof. Nach der Säkularisation folgten – ab 1818 – die Erzbischöfe des Erzbistums Bamberg.

Lange Zeit stammten die Bischöfe aus fränkischen Adelsfamilien (siehe auch Liste fränkischer Rittergeschlechter). Einige Bischöfe waren zunächst Domherren im Bamberger Dom (siehe auch Liste der Bamberger Domherren), außerdem waren sie zum Teil auch in anderen Bistümern eingesetzt, besonders häufig in Personalunion mit dem Bistum und Hochstift Würzburg.

Das Wappen des Bistums zeigt einen schwarzen Löwen auf goldenem Grund. Das Motiv ist belegt mit einer silbernen Schrägrechtsleiste. Die einzelnen Fürstbischöfe hatten in der Regel eine geviertes Wappen, wobei im Wechsel das Familienwappen des jeweiligen Geschlechtes und das Wappen des Bistums Bamberg dargestellt ist. Wenn kein eigentliches Bischofswappen im Bild vorhanden ist, wird in der Liste das Familienwappen verwendet.

Liste der Erzbischöfe und Bischöfe von Bamberg

Heutige Standorte der Epitaphe der Bischöfe 

Epitaphe sind wichtige Informationsquellen durch Abbildungen der Personen, zugeordnete Umschriften und Ahnenproben in Form von Wappen. Die Fürstbischöfe sind zu einem großen Teil im Bamberger Dom bestattet worden und erst später wurden ihre Epitaphien ausgelagert. Neben dem kunsthistorischen Wert der Arbeiten kommt in der Darstellung auch oft das Selbstverständnis des Bischofs zum Ausdruck, u. a. in Kleidung, Haltung und Gesichtszügen.

Heutige Standorte sind:
 Bischofsgräber in den Seitenschiffen des Bamberger Doms sowie im Ost- und West-Chor und in der Krypta
 Seitenschiffe des Klosters Michelsberg
 Epitaph des Lupold von Bebenburg im Kloster Anhausen
 Grabdenkmale der Fürstbischöfe Lothar Franz und Friedrich Karl von Schönborn im Mainfränkischen Museum

Suffraganbischöfe 
Da das Erzbistum Bamberg Metropolitanbistum ist, hat es auch Suffraganbistümer mit folgenden Bischofslisten:

 → Bistum Eichstätt: Liste der Bischöfe von Eichstätt
 → Bistum Würzburg: Liste der Bischöfe von Würzburg
 → Bistum Speyer: Liste der Bischöfe von Speyer

Die oben genannten Bistümer wurden Suffragane der Erzdiözese Bamberg im Rahmen der Zirkumskriptionsbulle von Papst Pius VIII., die 1821 die Neugliederung der einzelnen Diözesen im Königreich Bayern regelte.

Siehe auch 
 Liste der Weihbischöfe in Bamberg
 Römisch-katholische Kirche in Deutschland

Literatur 

 Ernst Friedrich Mooyer (Hrsg.): Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb. Minden 1854, S. 5–6.
 
 Friedrich Wilhelm Ebeling: Liste der deutschen Bischöfe bis zum Ende des sechzehnten Jahrhundert – Biographisch, literarisch, historisch und kirchenstatistisch dargestellt. 1. Band, Leipzig 1858, S. 15–31.
 Bamberg. In: Erwin Gatz (Hrsg.): Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Berlin 1983, ISBN 3-428-05447-4, S. 846–847.
 Bamberg. In: Erwin Gatz (Hrsg.): Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Berlin 1990, ISBN 3-428-06763-0, S. 593.
 Bamberg (ecclesia Bambergensis). In: Erwin Gatz (Hrsg.): Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Berlin 1996, ISBN 3-428-08422-5, S. 780–782.
 Dieter J. Weiß, Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz. Das exemte Bistum Bamberg 3. Die Bischofsreihe von 1522 bis 1693 (Germania Sacra. Neue Folge 38,1). Berlin 2000. Online-Ausgabe.
 Bamberg (ecclesia Bambergensis). In: Erwin Gatz (Hrsg.): Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Berlin 2001, ISBN 3-428-10303-3, S. 34–36.
 Bamberg. In: Erwin Gatz (Hrsg.): Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1945–2001. Berlin 2002, ISBN 3-428-10684-9, S. 64.
 Schematismus des Erzbistums Bamberg 2013. Stand: 1. Februar 2013. Bamberg 2013, S. 972–976.
 Dieter J. Weiß, Das exemte Bistum Bamberg 4: Die Bamberger Bischöfe von 1693 bis 1802 (Germania Sacra. Dritte Folge 12), Berlin/Boston 2015.

Weblinks 

 Zeittafel mit genauen Lebensdaten der Bischöfe (MS Word; 81 kB; abgerufen 2012)
 Digitalisierte Leichenpredigten auf Bamberger Erzbischöfe aus den Beständen der Staatsbibliothek Bamberg
 Bischöfe – Lebens- und Regierungszeiten
 Ausgewählte Epitaphe im Bamberger Dom
 Wappen der Fürstbischöfe und Bischöfe von Bamberg auf Welt-der-Wappen: von 1431 bis 1577, von 1577 bis 1672, von 1672 bis 1746, von 1746 bis 1808

Anmerkungen 

Bamberg
!Liste
!Liste